Ashville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ashville (Alabama)
Ashville (Ohio)
Ashville (Pennsylvania)